Tourismusbetrieb steht für
 allgemein das Geschehen der Tourismusbetätigungen, siehe Tourismus
 einen Gewerbebetrieb des Tourismussektors, siehe Tourismusunternehmen